Ein Bildungsbericht beschreibt
 einen von einer Regierung oder öffentlichen Institution in Auftrag gegebenen oder herausgegebenen Bericht über den Zustand der Bildung im Land, zum Beispiel Nationaler Bildungsbericht Deutschland
 den Verlauf des eigenen Bildungsweges. Früher musste jeder Abiturient einen Bildungsbericht schreiben, um damit seine Hochschulreife zu dokumentieren.

Weblinks  
 Bildung in Deutschland kompakt 2020 (pdf, 25 Seiten + Anhang)
 Bildung in Deutschland 2020 (pdf, 323 Seiten + Anhang)
 Bildungsberichte Schweiz 2018, 2014, 2010, 2006
 BIFIE (Österreich): Downloadliste NBB 2018, 2015, 2012, 2009 

Bildungsbeteiligung
Sozialwissenschaftliche Erhebung (Deutschland)
Bildungsforschung
Bildung in Deutschland
Bildung in Österreich
Bildung in der Schweiz